Dorema serratum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Tierney Aitchison och William Botting Hemsley. Dorema serratum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
serratum